NGC 5081 (другие обозначения — UGC 8366, MCG 5-31-174, ZWG 160.192, ZWG 161.10, KARA 581, PGC 46427) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5081
Волосы Вероники (созвездие)